C24 ou C-24 peut se référer à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la classe C de la Royal Navy ;
 , un croiseur léger de classe Town de la Royal Navy.

Sciences 
Médecine
 Tumeur maligne des voies biliaires, autres et non précisées, d'après la classification internationale des maladies.

Astronomie
 Perseus A, une galaxie dans la constellation de Persée, notée C24 au catalogue de Caldwell.

Sport automobile 
 Cougar C24S, une voiture de course construite par Courage Compétition ;
 Sauber C24,  une formule 1 de l'écurie suisse Sauber.

Transports 
Aéronautique 
 Castel C-24, un planeur d’entraînement français.

Signalisation
 Panneau d'indication d'un stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres